Рубенчик:
 Рубенчик, Борис Львович (род. 1933) — советский и украинский учёный-биолог, профессор, доктор биологических наук.
 Рубенчик, Исак Аронович (1921—1989) — легендарный фотохудожник Азербайджана, заслуженный деятель культуры Азербайджанской ССР, лауреат премии «Золотое перо»
 Рубенчик, Лев Иосифович (1896—1988) — советский учёный-микробиолог, профессор, член-корреспондент АН УССР, лауреат Премии Совета Министров СССР.